The Foolish Age – cortometraggio del 1919 diretto da F. Richard Jones
The Foolish Age – film del 1921 diretto da William A. Seiter